Diese Liste enthält die Libri von Thelema, die Bücher des Thelema-Systems (, Plural libri), stellt also eine Art Kanon des von Aleister Crowley begründeten Orden  des Astrum Argenteum (A∴A∴), des Ordo Templi Orientis (O.T.O.) und allgemein der Nachfolger Crowleys und der Thelema-Tradition dar.

Die meisten Texte gehen auf Aleister Crowley zurück. Wenn nicht anders vermerkt, kann von einer Autorschaft Crowleys ausgegangen werden. Viele der kürzeren Schriften erschienen in der Zeitschrift Equinox oder auch in The International. Ebenso gehen die Inhaltsangaben weitgehend auf Crowleys A Syllabus of the Official Instructions of the A∴A∴ (Liber 207) zurück.

Die Titel entsprechen häufig dem Muster Liber A vel B sub figura X, was als Buch A oder B mit Nummer X gelesen werden kann, wobei X eine Zahl in römischen Zahlen ist.

Die Länge der der rund 140 Texte ist sehr unterschiedlich. Manche der „Bücher“ umfassen nur einige Absätze, andere haben den Umfang mehrbändiger Werke (zum Beispiel Liber 4).

Klassen 
Die Klasse der einzelnen Schriften ist eine Klassifizierung des A∴A∴ entsprechend der Bedeutung der jeweiligen Schrift, wobei die wichtigsten Schriften in der Klasse „A“ sind. Einige der Schriften gehören zu mehreren Klassen. Die Klassen A bis D gehen wie die Inhaltsangaben auf Crowleys Liber 207 zurück. Schriften des O.T.O. haben keine Klassifizierung. Die Klassen im Einzelnen

Liste der Libri

Nummern 
Die Nummern der Libri wurden von Crowley nicht beliebig oder chronologisch vergeben, sondern stehen entsprechend der von Crowley entwickelten synkretistischen Zahlenmystik in Beziehung zum Inhalt der jeweiligen Schriften. Ausführliche Tabellen mit Entsprechungen zwischen Zahlen, Planeten, Göttern, Farben, Tarot-Trümpfen etc. finden sich im Liber 777. Einige Nummern (zum Beispiel die Nummern 28 und 31) erscheinen doppelt. Eine Zusammenstellung der Entsprechungen für die konkreten Libri gibt Crowley in Liber 207 wie folgt:

Siehe auch 
 Liste der Werke von Aleister Crowley

Literatur 
 Aleister Crowley: Book 4. Part III: Magick in Theory and Practice. O.T.O., 1974, Appendix 1.
 Aleister Crowley, Gregor A. Gregorius: Aleister Crowley's Magische Rituale. Schikowski, 1980.

Weblinks 
 Libri von Thelema auf hermetic.com
 Libri von Thelema auf sacred-texts.com
 Libri von Thelema auf lib.oto-usa.org
 Libri von Thelema auf Thelemagick
 Libri von Thelema auf Biblioteca Pleyades

Einzelnachweise 

Aleister Crowley
Thelema
Sachliteratur (Esoterik)
Liste (Literatur)